

Localidades

 Brookside (Alabama)
 Brookside (Colorado)
 Brookside (Delaware)
 Brookside (Ohio)

Ver também
 Brookside Village

Desambiguações de topônimos